Bonson (Alpes-Maritimes) 
 Bonson (Loire)